Кропивницька Віра — псевдонім Костянтини Малицької (1872—1947) — українська поетеса, прозаїк, перекладач, бібліограф, редактор, педагог.
 Кропивницька Олександра Марківна (1888—1969) — оперна та камерна співачка.

прізвища
Жіночі форми прізвищ